Mićunović ist der Familienname folgender Personen:

 Dragoljub Mićunović (* 1930), jugoslawischer bzw. serbischer Philosoph und Politiker
 Veljko Mićunović (1916–1982), jugoslawischer Politiker und Diplomat